Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7 и 8 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непревзойдённым.

Медалисты

Соревнование

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3 

 Ali Kamé was disqualified for false starting.
 Both Andrew Pozzi and Shamar Sands failed to finish the race.

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты на сайте IAAF

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Бег с барьерами на Олимпийских играх